Жистин Енен Арден је други пут освојила турнир. У финалу је победила Светлану Кузњецову резултатом .

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Амели Моресмо (четврто коло)
  Ким Клајстерс (полуфинале)
  Нађа Петрова (прво коло)
  Марија Шарапова (четврто коло)
  Жистин Енен Арден (победница)
  Јелена Дементјева (треће коло)
  Пати Шнидер (четврто коло)
  Светлана Кузњецова (финале)
  Франческа Скјавоне (четврто коло)
  Анастасија Мискина (четврто коло)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Мартина Хингис (четвртфинале)
  Ана-Лена Гренефелд (четвртфинале)
  Динара Сафина (четвртфинале)
  Данијела Хантухова (четврто коло)
  Никол Вајдишова (полуфинале)
  Флавија Пенета (треће коло)
  Јелена Лиховцева (прво коло)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Марија Кириленко (треће коло)
  Натали Деши (треће коло)
  Ај Сугијама (друго коло)
  Татјана Головин (прво коло)
  Катарина Среботник (треће коло)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Анабел Медина Гаригес (треће коло)
  Ана Чакветадзе (друго коло)
  Луција Шафаржова (прво коло)
  Софија Арвидсон (друго коло)
  Клара Коукалова (прво коло)
  Шахар Пер (четврто коло)
  Жисела Дулко ''(четврто коло)
}}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т. Гарбин
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=19
| RD3-team03= А. Ивановић
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= А. Мискина
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| Ж. Енен Арден}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= А. Мискина
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

Група 6

Група 7 

| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=9
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В. Азаренка
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Канепи
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Пешке
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Дијаз Олива
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{nowrap| К. Мартинез Гранадос}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В. Разано
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К. Клајстерс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Д. Хантухова
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е. Гаљарди
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Кастањо
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= Н. Деши
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3='''6
| RD2-seed05=26
| RD2-team05=

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2006.